Natallja Ivanavna Szafronava (1974) belarusz hármasugró atlétanő, olimpikon (oroszul: Natalja Ivanovna Szafronova)
 Natalja Andrejevna Szafronova (1979) világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes orosz röplabdázónő